L'AGT Challenger 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2008. Il torneo si è giocato a León in Messico dal 24 al 30 marzo 2008 su campi in cemento e aveva un montepremi di $50 000+H.

Vincitori

Singolare

 Bruno Echagaray ha battuto in finale  Ricardo Mello 6-0 3-6 7-6(6)

Doppio

 Travis Parrott /  Filip Polášek hanno battuto in finale  Brendan Evans /  Alex Kuznetsov 6–4, 6–1

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2008